Tenay é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Estende-se por uma área de 13,12 km².

Demografia 
Em 2006 Tenay apresentava uma população de 1100 habitantes, distribuídos por 751 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain